Juan Anglico es un nombre común que significa Juan el Inglés y puede referirse a una de las siguientes personas:

 Juan Anglico o Juan Anglicus (? - 1217), Ministro general de la Orden Trinitaria de 1213 a 1217.
 Juan Anglico o Juan de Garlandia (c. 1195 - c. 1222), gramático, retórico, poeta y teólogo inglés.
 Papisa Juana, supuesta mujer que ocupó el trono de Pedro de 872 a 882, cuyo nombre original, según la leyenda, era Juan Anglico.